Microregione – suddivisione amministrativa del Brasile
Microregione – suddivisione geografica della Corsica